Со́ймоновский прое́зд (середина XIX века — 1922 — Лесной переулок) — улица в центре Москвы в начале Бульварного кольца между Пречистенской набережной и площадью Пречистенские Ворота. Проезд соединяет Бульварное кольцо с набережной Москвы-реки на западе так же, как Устьинский проезд на востоке.

Происхождение названия 
Название получил по фамилии домовладельца второй половины XVIII века, тайного советника Михаила Федоровича Соймонова, одного из организаторов горного дела в России. Позже, с периода не позднее 1852 по 1923 год назывался Лесной переулок; в 1923 году в целях устранения одноимённых названий проезду возвращено исконное наименование.

Описание 
Соймоновский проезд начинается от Пречистенской набережной, проходит на северо-запад, справа от него на всём протяжении находится комплекс Храма Христа Спасителя, слева к нему примыкают Курсовой и 3-й Обыденский переулки. Затем полосы движения расходятся, образуя бульвар, который выходит на площадь Пречистенские Ворота и далее переходит в Гоголевский бульвар, первый на Бульварном кольце. По чётной стороне домов не числится.

Здания и сооружения 
 № 1 — Дом Перцовой (построен по проекту С. В. Малютина, архитекторами Б. Н. Шнаубертом и Н. К. Жуковым)
 № 3 — расписан по дизайну Врубеля;
 № 5 — Московский банк ОАО «Сбербанк России» (до 2016);
 № 7, строение 1 — Жилой дом Храма Христа Спасителя (1900, архитекторы А. П. Попов и М. Н. Литвинов), сейчас — дом с конторами внаем (офисное здание). Туристическая компания «Чинар-тур».

Общественный транспорт 
 Станция метро «Кропоткинская».
 Автобус № 255.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники
 Соймоновский проезд: учреждения и организации.

Проезды Москвы
Переименованные улицы Москвы